2 miejscowości w Polsce: 
 Szczyglice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Głogów 
 Szczyglice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów